SQI steht für:
 Whiteside County Airport (IATA-Code), Flughafen von Rock Falls (Illinois), Illinois

sqi steht für:
 Albanische Sprache (ISO-639-2-Code)

Abkürzung